Правобере́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Правобережная улица — улица в Москве.
 В Томске:
 Правобережная улица на Черемошниках;
 Правобережная улица в Заварзине.

Украина 

 Правобережная улица — улица в Днепре.
 Правобережная улица — улица в Житомире.
 Правобережная улица — улица в Киеве.
 Правобережная улица — улица в Кривом Роге.